Тринáдцать атрибу́тов ми́лости (13 мидóт; 13 атрибутов (качеств) милосердия; 13 путей проявления милосердия Всевышнего; , шлош э́сре мидóт; ) в талмудическом иудаизме — представление о 13 различных формах милости, посредством которых Бог управляет миром и которые перечислены в ветхозаветном тексте ().

По объяснению Маймонида, находящему своё подтверждение в Сифре (Сифре ), эти 13 атрибутов не следует рассматривать как существенные свойства Божества, а только как атрибуты Его деятельности, благодаря которым Его действия становятся доступными пониманию человека. В Сифре эти атрибуты названы не мидóт (слово, имеющее также значения: «качество; правило; мера»), а драхи́м («пути»), то есть те пути Господа, с которыми Моисей знакомил народ (). Согласно традиционному толкованию строк , сам Господь объявил их пророку Моисею.

Перечень атрибутов 
Число 13 принято только талмудистами; караимами признаются лишь 9, порой 10 или даже 11. Но остановившись на числе 13 и на том, что они заключены в стихах , раввины расходятся в своих взглядах относительно того, с какого слова начинается их перечисление. По мнению Тобии бен-Элиезера, Якова Тама и Авраама ибн-Эзры считают их со слова «Господь» (Адонай), упомянутого в первый раз в стихе , и заканчивая словом «и Прощающий» (ве-Наке) в стихе . Того же мнения и Ашер бен-Иехиель и Калонимос.

Отдельные атрибуты даны в следующих библейских стихах: (синодальный перевод) «И прошёл Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвёртого рода» ().

 «Господь» (евр. Адонай) — в значении снисхождения к человеческим грехам.
 «Господь» (Адонáй) — снисхождение к человеческим грехам post factum.
 «Бог» (Эль) — всемогущий в своем сострадании ко всему живущему, доставляющий ему необходимое.
 «Человеколюбивый» (Рáхум) — милостивый, чтобы человечество не страдало.
 «Милосердый» (Хáнун) — милосердный, когда человечество уже страдает.
 «Долготерпеливый» (Э́рех апáим) — долготерпеливый.
 «Многомилостивый» (Рав хéсед) — полон милости.
 «Истинный» (Эмéт) — истина.
 «Сохраняющий милость в тысячи» (Нóцер хéсед ла-алафи́м) — милостивый по отношению к тысячам.
 «Прощающий вину» (Нóсе áвон) — прощающий беззакония.
 «Прощающий преступление» (Фéша) — прощающий вольные прегрешения.
 «Прощающий грех» (Хáтаа) — прощающий невольные прегрешения.
 «Не Оставляющий без наказания» (Нáке ло йенакé) — очищающий кающихся.

Рабби Ниссим, Исаак Альфаси и другие ведут счёт со второго «Господь» (Адонай), так как это слово, упоминаемое в первый раз, относится к «возгласил» (). Но чтобы сохранить число 13, они разбивают выражение «Сохраняющий милость в тысячи» на две части; другие поступают так с выражением «Долготерпеливый», так как это снисхождение одинаково по отношению к добрым и злым. Но некоторые заканчивают весь список словами «но не Оставляющий без наказания», принимая последнее качество как доброе, ввиду того что благодаря ему человек побуждается к раскаянию и получает затем прощение. Но тем, которые читают «но не Оставляющий без наказания» как одну фразу, приходится заканчивать перечисление словами «Наказывающий вину отцов в детях»; ввиду того что сам грешник не несёт при этом тотчас же наказания за содеянное, и это свойство рассматривается как милость.

Литургическое использование 
Тринадцать атрибутов милости (13 мидот) вошли во всеобщее употребление в качестве молитвы. Читаются они только при молитве целой общиной, при наличии миньяна — не менее десяти правоспособных в религиозном отношении лиц. Они читаются по праздничным дням, не включая сюда субботы, вслед за тем, когда свиток Торы вынимают из ковчега. Обыкновенно в пост, когда читаются  и , хаззан останавливается на слове «возгласил» (вайикрá), а молящиеся произносят в это время 13 мидот, после чего хаззан продолжает молитву.

13 мидот очень часто вносятся в покаянные молитвы, где они порой даже олицетворены, и к ним взывают как к небесным посредникам для передачи молитвы Господу. Это особенно ярко выразилось в слихе «Адонай, Адонай» (, то есть гимн, о 13 атрибутах Бога), которую читают накануне Рош ха-Шана и в утреннюю службу Йом-кипура.

См. также 
 13 принципов веры Маймонида

Примечания

Литература 
 Shelosh-Esre Middot // JewishEncyclopedia.com

Еврейские молитвы и благословения
Еврейская мистика
Бог в иудаизме
Иудейское богословие
Божественные атрибуты